Холынка — река в Новгородской области России, приток Увери
 Холынка — река в Тверской области России, приток Волги